„Narhvalen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Narhvalen” – torpedowiec typu Narhvalen z lat 80. XIX wieku
 „Narhvalen” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Narhvalen” (S320) – okręt podwodny typu Narhvalen z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów